Presles je název nebo součást názvu více míst:

 Presles (Calvados) – francouzská obec v departementu Calvados
 Presles (Isère) – francouzská obec v departementu Isère
 Presles (Val-d'Oise) – francouzská obec v departementu Val-d'Oise
 Presles-et-Boves – francouzská obec v departementu Aisne
 Presles-et-Thierny – francouzská obec v departementu Aisne
 Aiseau-Presles – belgická obec v provincii Henegavsko